У́льрик Фре́дрик Юха́ннес Патс (; ) — шведский кёрлингист. В составе мужской сборной Швеции участник зимней Универсиады 2015 и зимней Универсиады 2017, чемпион Европы по кёрлингу среди смешанных команд.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : серебро ().
 : серебро (, , ), бронза (, , ).
 : золото ().
 : золото (, ), серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Отец Юханнеса, Флемминг Патс () — тоже кёрлингист, а также тренер по кёрлингу. В течение ряда последних лет тренирует команду скипа Густава Эскилссона, в которой играет Юханнес, а также сборные Швеции на различных международных турнирах по кёрлингу. Тётя Юханнеса, сестра Флемминга, Сусанна Патс () — тоже кёрлингистка, в частности, выступала вместе с Флеммингом на чемпионате Европы среди смешанных команд 2006. Дядя Юханнеса, брат Флемминга и Сусанны, Рикард Хальстрём — кёрлингист и тренер по кёрлингу, в частности, был тренером женской сборной Швеции по кёрлингу, выигравшей .

Примечания

Ссылки 
 Кёрлингисты-мужчины Швеции | Сайт Шведской ассоциации кёрлинга (веб-архив) (см. «Patz, Johannes»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Призёры Универсиад в кёрлинге